Дауйотай (Расейняйський район)
 Дауйотай (Скуодаський район)
 Дауйотай (Юрбаркаський район)